«Между любовью и прощанием» () — романтическая музыкальная гей-драма сценариста и режиссёра .

Сюжет 
Гомосексуалы Кайл и Марсель влюбились друг в друга и решили сделать свои отношения долгими и стабильными. Однако есть одна проблема: Марсель является гражданином Франции, и срок его американской визы истекает. Так как парни не могут вступить в брак на законных основаниях (однополые браки в США запрещены), они разрабатывают план: Марсель для видимости и отчёта перед эмиграционными властями США заводит отношения, а затем женится на лесбиянке и подруге Кайла по имени Сара. Это позволяет ему получить «зелёную карту» и остаться жить и работать в Соединённых Штатах. Всё получилось так, как было задумано. Но появляется сестра Кайла — трансгендерная женщина Эйприл (бывшая уличная проститутка), которая решила завязать с прошлым и временно пожить у брата. Невзлюбив Марселя, она пытается отравить его отношения с Кайлом и, в конце концов, ей это удаётся. Кайл и Марсель ещё совсем недавно и подумать не могли, что от любви до ненависти всего один шаг.

В ролях 
 Саймон Миллер — Кайл
 Джастин Тэнсэн — Марсель
 Джейн Эллиот — Сара
 Роб Хармон — Эйприл

Саундтрек 
Саундтрек к фильму выпущен в 2009 году отдельным альбомом с одноимённым названием. Большинство песен в картине исполняется трио «The Inertia Kiss», в состав которого входят Саймон Миллер и Роб Хармон, играющие главные роли в фильме.

Награды и фестивали 
В 2009 году на Кинофестивале «Дель Соль», в Гран-Канарии в номинации «Лучший актёр» приз получил Роб Хармон.

Фильм участвовал в программах следующих фестивалей:
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Сеуле, 2009
 Кинофестиваль геев и лесбиянок «FilmOut» в Сан-Диего, 2009
 Кинофестиваль геев и лесбиянок «Outtakes» в Далласе, 2009
 Кинофестиваль геев и лесбиянок В Бостоне, 2009
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Брисбене, 2009
 Кинофестиваль «Perth Queer», 2009
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Питтсбурге, 2009
 Кинофестиваль «Verzaubert», 2009
 Международный кинофестиваль в Кливленде, 2009
 Кинофестиваль гей-фильмов на Лонг-Айленде, 2009
 Кинофестиваль «Mardi Gras» в Сиднее, 2009
 Гей и лесби кинофестиваль в Брюсселе, 2009
 Кинофестиваль «Дель Соль» в Майорке, 2009
 Международный кинофестиваль в Форт-Лодердейле, 2009
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Индианаполисе, 2009
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Мадриде, 2009
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Питтсбурге, 2008
 ЛГБТ-кинофестиваль в Сиэтле, 2008
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Лонг-Бич, 2008
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Тампе, 2008
 Кинофестиваль «Iris Prize» в Кардиффе, 2008
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Портленде, 2008
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Фресно, 2008
 Кинофестиваль «Fire Island», 2008
 ЛГБТ-кинофестиваль в Сарасоте, 2008
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Северной Каролине, 2008
 Кинофестиваль в Провиденсе, 2008
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Дублине, 2008
 Кинофестиваль геев и лесбиянок в Филадельфии, 2008
 Кинофестиваль «NewFest» в Нью-Йорке, 2008
 Кинофестиваль «Rainbow» в Гонолулу, 2008
 Кинофестиваль «Pink Apple» в Цюрихе, 2008

Ссылки 
 «Between Love & Goodbye» статья в Нью-Йорк Пост
 «Between Love & Goodbye» статья в Нью-Йорк Таймс
 «Между любовью и прощанием» на «Filmcritic.com»
 «Between Love & Goodbye» Официальный сайт фильма

Примечания 

Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы-драмы США